«Жизнь и времена судьи Роя Бина» () — американский комедийный вестерн режиссёра Джона Хьюстона по книге К. Л. Зоннихсена. Премьера картины состоялась 1 декабря 1972 года в Италии. Слоган фильма: «Даже если эта история — вымысел, ей следовало бы произойти на самом деле» ().

Сюжет 
Конец XIX века. Приехав в посёлок Винигарун на беззаконном западе Техаса, грабитель Рой Бин, за поимку которого назначена награда, входит в местный салун и начинает похваляться тем, как ограбил банк. Там его избивают, полуживого привязывают к лошади и отпускают в прерию умирать. Спасённый юной индианкой, Бин возвращается и убивает всех посетителей салуна, грозя повесить любого преступника, кто посмеет заявиться в эти края.

Объявив себя олицетворением закона и порядка, самоназначенный судья Бин переименовал город в Лэнгтри в честь своей любимой актрисы Лили Лэнгтри. Городишко процветает за счёт самосуда, который Бин устраивает над многочисленными в этих местах преступниками. Его домочадцами становятся спасшая его девушка Мария-Елена и брошенный «Гризли» Адамсом медведь, пристрастившийся к алкоголю. Пропев Марии-Елене , Бин предлагает ей свою руку и сердце.

После смерти Марии-Елены судье под давлением его помощников (чьи супруги до вмешательства Бина занимались проституцией) приходится покинуть город. В 1920-е годы престарелый Бин снова возвращается в Лэнгтри, где мэр Гасс (бывший адвокат) преследует его дочь и пытается выжить её из дома, чтобы поставить на его месте очередную нефтяную вышку. В этих обстоятельствах Бину снова приходится вершить правосудие собственными методами.

В ролях 

 Пол Ньюман — судья Рой Бин
 Рой Дженсон — преступник
 Гэри Комбс — преступник
 Фред Брукфилд — преступник
 Бенни Э. Доббинс — преступник
 Ричард Фансуорт — преступник
 Лерой Джонсон — преступник
 Фред Кроун — преступник
 Терри Леонард — преступник
 Дин Смит — преступник
 Марго Эппер — проститутка
 Джинни Эппер — проститутка
 Стефани Эппер — проститутка
 Виктория Принсипал — Мария-Елена
 Барбара Дж. Лонго — толстуха
 Энтони Перкинс — преподобный ЛаСалль
 Фрэнк Сото — главарь мексиканцев
 Нед Битти — Тектор Крайтс ()
 Джим Бёрк — Барт Джексон
 Мэтт Кларк — Ник-Грязнуля  ()
 Билл МакКинни — Фермель Парли ()
 Стив Кэнэли — Джим-Любимец шлюх ()
 Франческа Джарвис — миссис Джексон
 Карен Карр — жена Ника-Грязнули ()
 Ли Меза — миссис Парли
 Долорес Кларк — жена Джима-Любимца шлюх  ()
 Таб Хантер — Сэм Додд
 Нил Саммерс — Руфус Крайл с реки Снейк ()
 Джек Колвин — сутенёр
 Джон Хьюстон — Джеймс «Гризли» Адамс
 медведь Бруно — сторожевой медведь
 Говард Мортон — фотограф
 Стейси Кич — Боб-Плохиш
 Билли Пирсон — начальник станции
 Родди Макдауэлл — Фрэнк Гасс
 Стэн Барретт — киллер
 Дин Каспер — портье
 Дон Старр — управляющий оперного театра
 Альфред Г. Боснос — служащий оперного театра
 Энтони Зерб — жулик
 Джон Хадкинс — мужчину у служебного входа в театр
 Дэвид Шарп — врач
 Жаклин Биссет — Роуз Бин
 Ава Гарднер — Лили Лэнгтри
 Майкл Сарразин — муж Роуз

Съёмочная группа 

 Режиссёр-постановщик: Джон Хьюстон
 Сценарист: Джон Милиус
 Продюсер: Джон Форман
 Композитор: Морис Жарр
 Оператор: Ричард Мур
 Монтажёр: Хью С. Фаулер
 Художник-постановщик: Тамби Ларсен
 Художник по костюмам: Эдит Хэд
 Гримёры: Уильям Таттл, Монти Уэстмор
 Звукорежиссёры: Ларри Джост, Кит Стэффорд
 Постановка трюков: М. Джеймс Арнетт, Стэн Барретт (нет в титрах)
 Дирижёр: Морис Жарр

Анализ 
Фильм принадлежит к обойме антивестернов Нового Голливуда («Маккейб и миссис Миллер»), которые обращались к традиционной для жанра тематике (в данном случае приход закона и цивилизации на Дикий Запад) и ставили под сомнение базовые для него ценности.

Как и в случае с фильмом «Ветер и лев», сценарист Джон Милиус на материале легенд о техасском судье Рое Бине планировал ленту о негодяе, который объявляет себя законодателем для всей округи. В сценарии Бин обрисован как барон-разбойник, который «построил нечто и был раздавлен тем, что он построил».

В интерпретации Хьюстона фильм превратился в очередной комментарий по поводу коррумпированности капиталистической Америки при Никсоне, каких было много после Уотергейта.

Признание 
 1973 — Премия «Оскар»: номинация на лучшую песню к фильму — Marmalade, Molasses & Honey, музыка: Морис Жарр, слова: Мэрилин Бергман и Алан Бергман
 1973 — «Золотой глобус»:
 номинация на лучшую песню — Marmalade, Molasses & Honey, музыка: Морис Жарр, слова: Мэрилин Бергман и Алан Бергман
 номинация на лучший дебют актрисы — Виктория Принсипал

Примечания

Ссылки 
 Целлулоидные герои. Крис Уилман (1995).
 Голенпольский Т.Г., Шестаков В.П.: «Американская мечта» и американская действительность. Глава 6. Эволюция «Американской мечты» в кинематографе

Рецензии 

 Review by Roger Ebert
 Review by Fernando F. Croce
 TCM Diary: Old Men, New Westerns
 Review by Vincent Canby
 Review by Matt

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1972 года
Фильмы Джона Хьюстона
Вестерны США
Экранизации литературных произведений
Кинокомедии США
Кинокомедии 1972 года
Смертная казнь в фильмах